Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 56-os, továbbá 56A, 56Y, -os,  jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

56-os busz (Budapest)megszűnt
56A busz (Budapest, 1963–?)megszűnt
-os busz (Budapest, 1999–2008)megszűnt
 busz (Budapest, 1977–1999)megszűnt
56Y busz (Budapest)megszűnt